Lanwehr steht für
 Ralf Lanwehr (* 1971), deutscher Ökonom
 Steinbruch Lanwehr in Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Landwehr (Begriffsklärung)